Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek Auchan továbbá Auchan 1, Auchan 2, Auchan 3, illetve A1, A2 jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

Auchan-busz (Budakalász)

Auchan-busz (Budapest)megszűnt
Auchan-busz (Óbuda)

Auchan 1-es busz (Debrecen)megszűnt
Auchan 2-es busz (Debrecen)megszűnt
Auchan 3-as busz (Debrecen)megszűnt
A1-es busz (Debrecen)
A2-es busz (Debrecen)megszűnt

Auchan-busz (Miskolc)megszűnt
Auchan 1-es busz (Miskolc)megszűnt
Auchan 2-es busz (Miskolc)megszűnt

 Auchan busz (Szeged)megszűnt